Losensteinleiten heißen folgende geographische Objekte:

 Losensteinleiten (Gemeinde Wolfern), Ortschaft und Katastralgemeinde (Losensteinleithen) von Wolfern, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Schloss Losensteinleithen, Schloss (und Herrschaft) in Losensteinleiten bei Wolfern, Oberösterreich
 Wolfern, Gemeinde im  Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich (historischer Name 1851–1919)